Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2017 () прошёл с 14 по 19 февраля 2017 года в «Ледовом дворце Каннын» (Республика Корея). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Чемпионат стал тестовым соревнованием перед Олимпийскими играми 2018.

Квалификация 
К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2016 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
2017 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Фигурное катание